Марина Родригес: Родригес, Марина (род. 1995) — кубинская тяжелоатлетка.
 Родригес, Марина (род. 1989) — бразильский боец смешанных единоборств.